Municipio de Alton puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Alton (condado de Brookings, Dakota del Sur), un municipio ubicado en el condado de Brookings.
 Municipio de Alton (condado de Madison, Illinois), un municipio ubicado en el condado de Madison.
 Municipio de Alton (condado de Waseca, Minnesota), un municipio ubicado en el condado de Waseca.